Сезон 2007-08 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 111-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул здобув «Базель».

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/20 травня 2008

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на soccerway 
 Чемпіонат Швейцарії на rsssf 

2007-08
Швейцарія
Швейцарія
2007 у швейцарському спорті
2008 у швейцарському спорті